

Medaglie

Teste di serie

  Lázaro Álvarez (Campione)
  Robson Conceição (Semifinali)

<li>  Albert Selimov (Finale)
<li>  Otgondalai Dorjnyambuu (Quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni